Rossmühle (Roßmühle) steht für

 Göpel, historischer Mühlentyp zur Erzeugung von Antriebskraft durch Menschen oder Tiere
 Roßmühle (Broich), historische Wassermühle bei Wegberg
 Roßmühle (Hannover), seit dem Mittelalter bekannte Straße in der Altstadt Hannovers
 Roßmühle (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Rösmühle
 Roßamühle
 Roßmüller